Довгань () — украинская фамилия, образованная от уменьшительной формы имени или прозвища Довгий ().

Известные носители 
 Довгань, Анна Ивановна (1921—1989) — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза.
 Довгань, Борис Степанович (1928—2019) — советский и украинский скульптор, педагог.
 
 Довгань, Виталий Алексеевич (1942—2015) — советский и российский артист цирка и телевидения.
 Довгань, Вячеслав Георгиевич (1937—2022) — заслуженный испытатель космической техники, генерал-майор авиации.
  (род. 1991) — российский дзюдоист, чемпион России в полутяжёлом весе (2019).
 Довгань, Илона Леонидовна (род. 1976) — украинская теле-радио журналистка, общественный деятель.
 Довгань, Николай Анатольевич (род. 1955) — советский гребец.
 Довгань, Константин Васильевич (род. 1954) — украинский политик.
 Довгань, Сергей Васильевич (род. 1954) — украинский политик.
 Довгань, Эдуард Петрович (род. 1980) — российский дзюдоист.

См. также

Примечания